''Не путать с сербским хоккеистом Милошем Бабичем

Милош Бабич (; ) — югославский баскетболист, центровой и тяжёлый форвард. Выступал в различных европейских клубах. Был выбран на драфте НБА 1990 года командой «Финикс Санз», выступал в НБА в 1990—1991 годах.

Карьера

Клубная 
В течение трёх сезонов (1987/88-1989/90) выступал за команду колледжа Технологического университета Теннесси.

Был выбран на драфте НБА 1990 года под общим 50 номером командой «Финикс Санз». В день драфта был обменян в «Кливленд Кавальерс» на итальянского игрока Стефано Рускони. Всего в НБА провел два сезона: в 1990-91 году выступал за «Кавальерс», сезон 1991-92 провёл в «Майами Хит». Всего в НБА сыграл в 21 матче, в среднем проводя на площадке 4,1 минуты и набирая 1,8 очков за матч. После завершения карьеры в США выступал за различные клубы Европы и Южной Америки.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания 

Баскетболисты Югославии
Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты НБА
Игроки БК «Казино Гинасио»
Игроки БК «Мадейра»
Игроки БК «Антверп Джайентс»
Игроки БК «Зелёна-Гура»
Игроки БК «Пежинок»
Игроки БК «Баник» Прьевидза
Игроки БК «Слога»
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Пеньяроль де Мар дель Плата»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Майами Хит»